Åkerby kan syfta på:

 Åkerby, Börje socken – by ingående i en småort i Uppsala kommun, se Ströby, Bösslinge och Åkerby
 Åkerby, Nora kommun – en hotell- och konferensanläggning norr om Nora
 Åkerby, Närke – en herrgård utanför Örebro
 Åkerby gård – en herrgård i Sorunda socken, Nynäshamns kommun
 Åkerby, Södertälje kommun – en småort i Södertälje kommun

 Åkerby, Östervåla – by i Östervåla socken i Heby kommun
 Åkerby socken – en socken i Uppsala kommun
 Åkerby landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
 Åkerby församling – en tidigare församling i Uppsala stift –2010
 Åkerby kyrka – en kyrkobyggnad i Åkerby i Uppsala stift
 Åkerby by – en småort i Åkerby socken
 Åkerby distrikt – ett distrikt i Uppsala kommun och Uppsala län 2016–
 Åkerby och Lopperstad – en småort i Borgholms kommun
 Åkerby – tidigare namn på en järnvägsstation på Roslagsbanan i Täby kommun, se  Galoppfältet (Roslagsbanan)
 Åkerby (naturreservat) – ett naturreservat i Bodens kommun